Дми́трий Серге́евич Воробе́й (; ) — украинский футболист, полузащитник.

Клубная карьера 
Выступал за клубы: «Борисфен-2», дубль киевского «Динамо», «Динамо-2» и «Динамо-3». Сезон 2005/06 провёл в киевском «Арсенале» на правах аренды. В Высшей лиги Украины дебютировал 17 июля 2005 года в матче «Арсенал» — «Динамо» (0:2), вышел на 65 минуте вместо Игоря Костюка. Позже играл за луганскую «Зарю». 28 августа 2007 года в Германии в клинике доктора Томаса Пфайфера была сделана операция на мениске Дмитрию Воробью. В 2008 году перешёл в мариупольский «Мариуполь». В начале августа 2009 года разорвал контракт с «Ильичёвцем» и подписал контракт с «Кривбассом». Затем играл за ФК «Нефтяник» и ФК «Оболонь». Вторую половину сезона 2012/2013 провёл в «Полтаве» после чего контракт с футболистом был расторгнут.

Карьера в сборной 
Выступал за юношеские сборные Украины до 17 лет и до 19 лет. Провёл 25 игр и забил 3 гола за сборную Украины до 21 года.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте «Динамомания»

Футболисты Украины
Игроки сборной Украины по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Борисфен-2»
Игроки ФК «Динамо-2» Киев
Игроки ФК «Динамо-3»
Игроки ФК «Арсенал-Киев»
Игроки ФК «Заря» Луганск
Игроки ФК «Мариуполь»
Игроки ФК «Кривбасс»
Игроки ФК «Нефтяник-Укрнефть»
Игроки ФК «Оболонь» (1992)
Игроки ФК «Полтава» (2007)
Игроки ФК «Славия-Мозырь»